Ameristos （Ameristus, Ἀμέριστος), fou un geòmetra grec germà del poeta Estesícor. És esmentat per Procle. Va viure al segle VII aC.

Referències 
 Ameristos a 

Geòmetres de l'antiga Grècia